«This Christmas» () — сингл южнокорейской певицы Ким Тхэён. Он был выпущен как цифровой сингл 12 декабря 2017 года компанией SM Entertainment и является заглавный треком для специального рождественского альбома This Christmas - Winter Is Coming.

Предпосылки и релиз 
Клип на песню «This Christmas» был выпущен 12 декабря 2017 года. Чтобы продвинуть альбом, Тхэён провела двухдневный концерт под названием «The Magic of Christmas Time» 22 и 23 декабря 2017 года в Университете Кен Хи в Сеуле.

Чарты

Продажи

Награды и номинации

Примечания